Fjano ima više značenja:
 Fjano (Firenca)
 Fjano (Mačerata)
 Fjano (Peruđa)
 Fjano (Pistoja)
 Fjano